Tasi Feto steht für:

 Tasi Feto, das Meer nördlich der Insel Timor
 Osttasifeto, Distrikt in Westtimor, Indonesien
 Westtasifeto, Distrikt in Westtimor, Indonesien
 den nördlichen Dialekt des Tetum (Sprache)